Amina (en ) est un prénom d'origine arabe issu de l'adjectif amin signifiant honnête. Il est fêté le jour de la sainte Fidèle le 27 octobre.

Variante du prénom 
 , équivalent du prénom Amina en Afrique subsaharienne

Personnes portant ce prénom

Autres 

 Amina, titre d'un magazine de presse féminine africaine et antillaise ;
 Amina, film nigérian de 2021 ;
 Amina, album de Lomepal.

Homonymie de prénom
Prénom féminin
Prénom arabe